El Equipo español de Copa Davis fue uno de los 16 países participantes en el Grupo Mundial de la Copa Davis 2009, logrando el título ante República Checa a la que derrotó 5-0 en el Palau Sant Jordi de Barcelona. En esta edición, España se proclamó campeona por segundo año consecutivo y por cuarta vez en su historia.

Eliminatorias disputadas

Octavos de final

Cuartos de final

Semifinales

Final

Véase también 
 Equipo de Copa Davis de España
 Copa Davis 2009

Tenis en 2009
Copa Davis